Пётр Троицкий: Троицкий, Пётр Алексеевич (1853 — после 1897) — врач, доктор медицины
 
 Троицкий, Пётр Иванович (1897—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик.

Примечания